Toscani ist der Familienname folgender Personen:

 Cajetan Toscani (1742–1815), Zeichner und Professor an der Kunstakademie in Dresden
 Fedele Toscani (1909–1983), italienischer Pionier des Fotojournalismus
 Giovanni di Francesco Toscani († 1430), italienischer Maler
 Oliviero Toscani (* 1942), italienischer Fotograf
 Piero Toscani (1904–1940), italienischer Boxer
 Stephan Toscani (* 1967), deutscher Politiker (CDU), Landtagspräsident im Landtag des Saarlandes

Toscani ist ferner die Bezeichnung für:
 eine italienische Zigarre, siehe Toscani (Zigarre)

Siehe auch:
 Toscanini (Begriffsklärung)